Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 163 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 10
 Поражений: 13
 Процент побед: 43.48
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 119

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 171

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 9
 Поражений: 17
 Процент побед: 34.62
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 166

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 159
 Очков пропущено: 142

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 122

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 153

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 11
 Очков пропущено: 16

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Цинциннати Редс
МЛБ в сезоне 2005